Aullène (en corso Auddè) es una comuna francesa del departamento de Córcega del Sur, en la colectividad territorial de Córcega.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Aullene